Тя може да се отнася за:
 Тя (филм, 1994), филм на Валерия Сармиенто
 Тя (филм, 2013), филм на Спайк Джоунз
 Тя (филм, 2016), филм на Паул Верхувен